Ру́блинский сельсове́т — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая в составе Дмитровского района Орловской области.

Административными центрами в разное время были деревня Рублино и село Волконск.

История 
Образован в первые годы советской власти. По состоянию на 1926 год входил в состав Волконской волости Дмитровского уезда. C 1928 года в составе Дмитровского района. 17 января 1969 года были упразднены посёлки Дубровский и Старая Деревня, располагавшиеся на территории сельсовета. 18 июля 1975 года административный центр сельсовета был перенесён из деревни Рублино в село Волконск. Упразднён не позднее 2002 года. Населённые пункты Рублинского сельсовета при этом вошли в состав Друженского сельсовета.

Населённые пункты

1926 год 
В 1926 году в состав сельсовета входило 33 населённых пункта:

1975 год 
В 1975 году в состав сельсовета входило 28 населённых пунктов:

Примечания

Литература 
 
 

Упразднённые сельсоветы Орловской области